Plissee steht für:
 Plissee (Stoff), eine Textilie mit eingearbeiteten Falten
 Plisseeanlage, eine Faltstore als Sonnenschutz an Fenstern

Siehe auch: